Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1968 werd op 24 en 25 februari in Ullevi te Göteborg gehouden.

Titelverdediger was de Nederlander Kees Verkerk, die in het Bislett Stadion in Oslo wereldkampioen van 1967 was geworden. Fred Anton Maier werd voor het eerst wereldkampioen Allround.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1968
Langebaanschaatsen in 1968
Schaatsen in Zweden
Sportevenement in Göteborg
Schaatsen